Testamentul doctorului Mabuse () este un film german regizat de Fritz Lang (1933).

El a inspirat în mod special:

 Testamentul doctorului Mabuse (), remake regizat de Werner Klingler (1962);
 Testamentul doctorului M, serial de benzi desenate (2008-2010).